Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit de Suzuka el 22 d'octubre del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 38. 041

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 43. 506 (a la volta 43)

Referències 
 

Japó
1989